Lake (lago en idioma inglés) puede referirse a:

Música 
 Lake, grupo musical de indie pop.
 Lake, grupo musical de rock alemán.
 Lake, álbum de Lake del 1976

Geografía 
 Reino Unido
 Lake, parroquia civil de la Isla de Wight.
 Estados Unidos
 Lakes (Alaska)
 Lake (Idaho)
 Lake (Kentucky) 
 Lake (Luisiana)
 Lake (Maryland)
 Lake (Misisipi)
 Lake (Misuri)
 Lake (Oklahoma)
 Lake (Virginia)
 Lake (Virginia Occidental)
 Lake (Wisconsin)

Transporte 
 Lake (Metro de Los Ángeles)